Франц Хвостек (нем. Franz Chvostek; 21 мая 1835 — 16 ноября в 1884) — австрийский .

Биография 
В 1822—1888 годах работал в клинике Генриха вон Бамбергера. Квалифицировался в 1861 году и в 1868 году был лектором по электротерапии, в Академии Джозефа, в Вене. Так как он специализировался на электротерапии, он написал шесть статей про использовании электричества в медицине. Являлся профессором внутренних болезней в Вене.

Известен также выявлением пробы Хвостека, названную в его же честь в 1876 году.

Библиография 
 Über das Wesen der paroxysmalen Hämoglobinurie. Leipzig and Vienna, 1894.
 Morbus Basedowi und die Hyperthyreosen.In: Enzyklopädie der inneren Medizin, Berlin, 1917.
 Ueber den respiratorischen Gaswechsel im Fieberanfall nach Injection der Koch’schen Flüssigkeit.Written with Friedrich Kraus (1858—1936). [Aus der medizinischen Klinik des Herrn Prof. Kahler in Wien] Wiener Klinische Wochenschrift, 1891, 4 (6): 104—107.
 Ueber den respiratoriscben Gaswechsel im Fieberanfall nach Injection der Koch’schen Flüssigkeit.Written with F. Kraus. [Aus der medizinischen Klinik des Herrn Prof. Kahler in Wien] Wiener Klinische Wochenschrift, 1891, 4 (7): 127—130.

Примечания

Ссылки 
 litfl.com